Das Olympische Tennisturnier 1968 im Damendoppel fand als „Exhibition“-Wettbewerb vom 24. bis zum 26. Oktober 1968 in Mexiko-Stadt auf Sandplätzen statt.

Setzliste

Resultate

Weblinks 
 
 

ExhibitionDamendoppel
1968
Tennisturnier in Mexiko-Stadt